Reston – CDP statunitense nella Virginia
Reston – parrocchia civile inglese nel Lincolnshire
Reston – villaggio della Scozia
Reston – virus del genere Ebolavirus
James Reston – giornalista statunitense